.oec — розширення для двовимірного фізичного симулятора OE-Cake!
 OEC — абревіатура що використовується НАТО для позначення інших європейських країн